Thanet (district)
Isle of Thanet